O Grande Prêmio da Itália de 2010 foi a quarta etapa da Temporada de MotoGP de 2010. Aconteceu entre os dias 6 e 6 de junho de 2010 no Mugello Circuit. O sete vezes campeão da MotoGP Valentino Rossi sofreu uma fratura em sua tíbia direita no treino livre, enquanto inclinava sua Yamaha para a direita em uma das curvas mais rápidas do circuito. A lesão resultante fez com que ele perdesse qualquer esperança de manter sua coroa de 2008 e 2009.

Dani Pedrosa dominou o evento da MotoGP com sua Honda, atingindo a linha de chegada bem certo de caçar o líder do campeonato Jorge Lorenzo, que terminou em segundo. Andrea Dovizioso ficou em terceiro, enquanto o ex-campeão Casey Stoner teve muitas dificuldades com sua Ducati para chegar em quarto na última volta.

Classificação da MotoGP

Classificação da Moto2

Classificação da 125cc

Referências

GPs de MotoGP de 2010
2010
Desporto na Itália em 2010